Die Fußball-Westafrikameisterschaft 1982 ( bzw. WAFU Nations Cup) ist die erste Auflage der von der West African Football Union (WAFU) organisierten Fußball-Westafrikameisterschaft. Sie fand zwischen dem 13. und 23. Februar 1982 in Benin statt.

An dem Wettbewerb nahmen sieben Mannschaften teil, da das achte Team, die nigerianische Fußballnationalmannschaft, zurückgezogen hatte. Gastgeber war die beninische Fußballnationalmannschaft, die jeweils einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage erzielte, den dritten Platz der Gruppe A belegte und in der Vorrunde ausschied. Gruppengegner Ghana setzte sich im Finale gegen die togoische Fußballnationalmannschaft durch.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 CSSA Nations Cup, in: rsssf.com, abgerufen am 16. Januar 2023 (englisch).

Fußball (Benin)
1982
Sportveranstaltung in Benin
Westafrikameisterschaft